Светска лига у одбојци 2011. је била 22. издање Светске лиге на коме је учествовало 16 селекција које су се такмичиле по групама од 27. маја. 2011. Завршни турнир је одржан у Гдањску, Пољска од 6. до 10. јула.

Систем такмичења 
У првој фази такмичења 16 екипа је било подељено у 4 групе. У групи су играли свако са сваким по четири утакмице (дупли двоструки лига систем), две као домаћин и две у гостима.

Ово је друга сезона у којој се примењивао нови систем бодовања.
 За победу 3:0 или 3:1, победник добија 3 бода, а поражени 0 бодова 
 За победу 3:2 победник добија 2 бода, а поражени 1 бод.

Квалификације 
Погледајте: Квалификације за светску лигу у одбојци 2011.
Квалификовале су се репрезентације  и .

Земље учеснице 

*Због повлачења репрезентације  Холандије у лигу је позван .**Због повлачења репрезентације  Египта у лигу је позвана .

Резултати

Група А

Табела групе А

Група Б

Табела групе Б

Група Ц

Табела групе Ц

Група Д

Табела групе Д

Завршни турнир

Група Е

Група Ф

Полуфинале и финале

Полуфинале

Утакмица за 3 место

Финале

Коначан пласман

Појединачне награде

Спољашње везе 
 Званични вебсајт Светске лиге 2011. 

Светска лига у одбојци
Одбојка у Пољској
Одбојка у 2011.